Роберт Клейн:
 Клейн, Роберт (1918—1967) — французский историк искусства.
  (род. 1942) — американский стендап-комик, певец, актёр кино и телевидения.
 Клейн, Роберт Александрович (1913—1990) — Герой Советского Союза (1944).
 Клейн, Роберт Юлиус (1858—1924) — русский и советский архитектор.